Lateranus ist das Cognomen folgender Personen:

 Plautius Lateranus, römischer Senator des 1. Jahrhunderts
 Lucius Sextius Lateranus, römischer Volkstribun und Konsul
 Titus Sextius Lateranus, römischer Konsul
 Titus Sextius Magius Lateranus (Konsul 197), römischer Konsul 197 und Militär

Siehe auch:
 Jakob Ziegler (Theologe) (auch: Jacobus Lateranus oder Jacobus Zeiglerius; * um 1470, † 1549), deutscher Theologe, Mathematiker, Astronom, Geograph und Humanist